Håkan Lindberg kan syfta på:

 Den svenske rallyföraren Håkan Lindberg.
 Den svenske skådespelaren Håkan Lindberg (skådespelare).
 Håkan Lindberg (1898–1966), entomolog